Municipio de Lake puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Arkansas 
Municipio de Lake (condado de Greene, Arkansas)
Municipio de Lake (condado de Perry, Arkansas)
Municipio de Lake (condado de Phillips, Arkansas)

Dakota del Norte 
Municipio de Lake (Dakota del Norte)

Dakota del Sur 
Municipio de Lake (condado de Aurora, Dakota del Sur)
Municipio de Lake (condado de Clark, Dakota del Sur)
Municipio de Lake (condado de Codington, Dakota del Sur)
Municipio de Lake (condado de Marshall, Dakota del Sur)
Municipio de Lake (condado de Roberts, Dakota del Sur)
Municipio de Lake (condado de Spink, Dakota del Sur)
Municipio de Lake (condado de Tripp, Dakota del Sur)

Illinois 
Municipio de Lake (Illinois)

Indiana 
Municipio de Lake (condado de Allen, Indiana)
Municipio de Lake (condado de Kosciusko, Indiana)
Municipio de Lake (condado de Newton, Indiana)

Iowa 
Municipio de Lake (condado de Cerro Gordo, Iowa)
Municipio de Lake (condado de Clay, Iowa)
Municipio de Lake (condado de Humboldt, Iowa)
Municipio de Lake (condado de Monona, Iowa)
Municipio de Lake (condado de Muscatine, Iowa)
Municipio de Lake (condado de Pocahontas, Iowa)
Municipio de Lake (condado de Pottawattamie, Iowa)
Municipio de Lake (condado de Wright, Iowa)

Kansas 
Municipio de Lake (condado de Harvey, Kansas)
Municipio de Lake (condado de Scott, Kansas)

Míchigan 
Municipio de Lake (condado de Benzie, Míchigan)
Municipio de Lake (condado de Berrien, Míchigan)
Municipio de Lake (condado de Huron, Míchigan)
Municipio de Lake (condado de Lake, Míchigan)
Municipio de Lake (condado de Menominee, Míchigan)
Municipio de Lake (condado de Missaukee, Míchigan)
Municipio de Lake (condado de Roscommon, Míchigan)

Minnesota 
Municipio de Lake (condado de Roseau, Minnesota)
Municipio de Lake (condado de Wabasha, Minnesota)

Misuri 
Municipio de Lake (condado de Buchanan, Misuri)
Municipio de Lake (condado de Vernon, Misuri)

Nebraska 
Municipio de Lake (condado de Hall, Nebraska)
Municipio de Lake (condado de Holt, Nebraska)
Municipio de Lake (condado de Phelps, Nebraska)

Ohio 

Municipio de Lake (condado de Ashland, Ohio)
Municipio de Lake (condado de Logan, Ohio)
Municipio de Lake (condado de Stark, Ohio)
Municipio de Lake (condado de Wood, Ohio)

Pensilvania 
Municipio de Lake (condado de Luzerne, Pensilvania)
Municipio de Lake (condado de Mercer, Pensilvania)
Municipio de Lake (condado de Wayne, Pensilvania)